Richard Johnson kan syfta på:

Richard Johnson (skådespelare) (1927–2015), brittisk skådespelare
Richard Andrew Johnson, känd som Butch Johnson, amerikansk bågskytt
Richard Mentor Johnson, amerikansk politiker, USA:s 9:e vicepresident
Richard S. Johnson, svensk golfspelare
Rickard Johnson (ingenjör) (1827–1924), brittisk ingenjör